Mistrzostwa świata w boksie 2001 odbywały się w dniach 3 - 10 czerwca 2001 roku w mieście Belfast w Irlandii Północnej.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 

2001 w boksie
Mistrzostwa świata w boksie
Sport w Belfaście